

Letteratura 
 Oceanic – romanzo breve di Greg Egan del 1998

Musica 
 Oceanic – album di Vangelis del 1996
 Oceanic – album degli Isis del 2002

Navi 
  – transatlantico della White Star Line varato nel 1870
  – transatlantico della White Star Line varato nel 1899

Sport 
 Rimouski Océanic – squadra di hockey su ghiaccio canadese

Altro 
 Oceanic Airlines – compagnia aerea fittizia apparsa in diversi film e serie televisive